El Gran Premio de Japón de Motociclismo de 2018 (oficialmente Motul Grand Prix of Japan) fue la decimosexta prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2018. Tuvo lugar en el fin de semana del 19 al 21 de octubre de 2018 en el circuito Twin Ring Motegi situado en la localidad de Motegi, en la prefectura de Tochigi, Japón.

La carrera de MotoGP fue ganada por Marc Márquez, seguido de Cal Crutchlow y Alex Rins. Francesco Bagnaia fue el ganador de la prueba de Moto2, por delante de Lorenzo Baldassarri y Miguel Oliveira. La carrera de Moto3 fue ganada por Marco Bezzecchi, Lorenzo Dalla Porta fue segundo y Darryn Binder tercero.

Resultados

Resultados MotoGP

Vueltas lideradas

Resultados Moto2

Vueltas lideradas

Resultados Moto3

Vueltas lideradas

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba.

Gran Premio de Japón de Motociclismo
Japón
Deporte en Japón en 2018